Eagle [ígl] znamená anglicky "orel" a může mít více významů:

místopisný název
 Eagle (Aljaška) – městečko na Aljašce 
 Eagle River – část města Anchorage
 Eagle (řeka) – název více řek (Orlí řeka)

osobní jméno
 Arnold S. Eagle (1909–1992), maďarsko-americký fotograf
 Joshua Eagle (* 1973), australský profesionální tenista

technické zařízení
 Desert Eagle – pistole
 Eagle – lunární modul Apolla 11
 Eagle (software) – editor schémat a návrhář desek plošných spojů v elektrotechnice
 Eagle (píseň) – skladba skupiny ABBA na desce The Album
 F-15 Eagle, celým názvem McDonnell Douglas F-15 Eagle – bojová stíhačka
 General Motors P-75A Eagle – prototyp americké stíhačky z druhé světové války
 HMS Eagle (1918) – britská letadlová loď
 Rolls-Royce Eagle – britský letecký motor

jiný význam
 Eagle – skulptura Alexandera Caldera, stojící v americkém městě Seattle
 Eagle (platidlo) – více druhů mincí v USA
 označení týmu F1 All American Racers
 Eagle – v golfu, zdolání jamky 2 rány pod par